Het wereldkampioenschap schaken 1993 (FIDE) bestond uit een reeks kwalificatie-toernooien en matches. Normaal gesproken hadden die moeten culmineren in een match tussen de regerend wereldkampioen, Garri Kasparov en de winnaar van de kandidatenmatches, Nigel Short. Zij besloten echter hun match buiten de FIDE om te spelen. Florencio Campomanes, de president van de FIDE improviseerde daarop een match tussen Jan Timman, verliezer van de finale van de kandidatenmatches en Anatoli Karpov, verliezer van een halve finale van de kandidatenmatches. Waarom Artur Joesoepov, de verliezer van de andere halve finale er niet bij betrokken werd is onduidelijk.

Tweekamp 
De match tussen Timman en Karpov vond plaats in Zwolle (3 partijen), Arnhem (3 partijen), Amsterdam (6 partijen) en Jakarta (9 partijen) in september en oktober 1993 . Karpov won met 12½ - 8½.

Het scoreverloop was:

Kandidatenmatches 
De volgende kandidatenmatches werden gespeeld:

Karpov, als verliezer van de vorige match om het wereldkampioenschap, deed mee vanaf de kwartfinale.

Interzonaal toernooi 
Er werd een Interzonaal toernooi gespeeld in Manilla in 1990, volgens het Zwitsers systeem. De eerste elf plaatsen zich voor de kandidatenmatches, tezamen met Anatoli Karpov, Jan Timman, Jon Speelman en Artur Joesoepov, die in voorgaande cyclus de halve finale hadden gehaald.

De eindstand aan de top was:

1993
Schaken in 1993
Schaken in Nederland
Schaken in Indonesië
Sportevenement in Jakarta
Schaken